Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (5. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 5. Wahlperiode von 1963 bis 1967 aus 100 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 31. März 1963 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
Präsident: Otto van Volxem (CDU)
Vizepräsidenten: Adolf Wilhelm Rothley (SPD), Max Günther Piedmont (FDP)

Abgeordnete

Literatur 
Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 

Landtag Mitglieder 05
 05